Lorges steht für:

 Lorges, eine französische Gemeinde im Département Loir-et-Cher

Lorges ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel de Lorges (1526–1574), französischer Adliger und Hauptmann der Schottischen Garde
 Guy Aldonce II. de Durfort, duc de Lorges (1630–1702), Marschall von Frankreich

Allgemein: Herzog von Lorges